Анатолия може да се отнася за:

 съвременна Мала Азия
 Анадол по време на Османската империя
 Анатоликон византийска тема